

Toponymie

Oignies-en-Thiérache est un village de l'entité de Viroinval (nouvelle commune), Namur, Belgique.
Oignies est un hameau de la commune d'Aiseau-Presles, Hainaut, Belgique.
 Le prieuré saint Nicolas d'Oignies, ancien prieuré de chanoines augustins, à Oignies.

Oignies est une ville du département du Pas-de-Calais, en France.

Homonymie de toponyme